MOLLE är en förkortning för Modular Lightweight Load-carrying Equipment och är beteckningen på det bärsystem för personlig utrustning som används av USA:s armé.

Externa länkar
Olive-Drab.com: Modular Lightweight Load Carrying Equipment (MOLLE)

Utrustning i USA:s armé